Les Aspres ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Céret und Perpignan, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Thuir.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Pyrénées-Orientales